Puente Eiffel puede referirse a:

 Puente Eiffel, en la localidad de Conflans-Sainte-Honorine, Francia.
 Puente Eiffel, en la localidad de Láchar, España.
 Puente Eiffel, en la localidad de Olargues, Francia.
 Puente Eiffel, en la localidad de Ungheni, entre Moldavia y Rumanía.
 Puente Eiffel, en la localidad de Viana do Castelo, Portugal.
 Puente Eiffel, en la localidad de Zrenjanin, Serbia.